La règle des 5 R est une recommandation de mode de vie écologique, popularisée par la blogueuse Béa Johnson, visant à minimiser l'impact de nos déchets. Les cinq points de ce mode de vie sont :

 refuser tous les produits à usage unique et privilégier les achats sans déchet (comme le vrac)
 réduire la consommation de biens
 réutiliser (réparer) tout ce qui peut l'être
 recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé
 « rendre à la terre », composter tous les déchets organiques ( en anglais)

Ces conseils sont appliqués en particulier au travers du concept de zéro déchet, qui vise à minimiser la quantité de déchet produite. Cette liste est ordonnée, ainsi, le recyclage n'est plus présenté comme étant le premier réflexe écologique à avoir, mais la dernière solution à envisager après avoir pensé à refuser l'objet, et après avoir considéré sa réutilisation.

Notes et références

Voir aussi 
 Trois R : Réduire, Réutiliser, Recycler

Réduction des déchets